Чанки:

 Чанки — село в Коломенском районе Московской области
 Чанки — древняя индейская игра
 Чанки, Дезо (1857—1933) — венгерский историк, действительный член Венгерской АН.
  (1885—1972) — венгерский художник.